Institut für Regionalgeschichte ist Name oder -bestandteil folgender Institute:

 LWL-Institut für westfälische Regionalgeschichte
 Geschichte Für Alle – Institut für Regionalgeschichte
 LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte
 Institut für schleswig-holsteinische Zeit- und Regionalgeschichte

Siehe auch:

 Institut für Geschichtliche Landeskunde Rheinland-Pfalz